Geografie
Tenório, Braziliaans gemeente in de deelstaat Paraíba
Tenorio (rivier), een rivier in Costa Rica
Tenorio (vulkaan), een vulkaan in Costa Rica
Personen
Byron Tenorio (1966), Ecuadoraans voetballer
Carlos Tenorio (1979), Ecuadoraans voetballer
Edwin Tenorio (1976), Ecuadoraans voetballer
José Gonzalo Tenorio (1978), Ecuadoraans voetballer
José Daniel Tenorio (1984), Ecuadoraans voetballer
Juan José Tenorio (1949), Ecuadoraans voetballer
Juan Jonathan Tenorio (1990), Ecuadoraans voetballer
Luis Tenorio (1976), Ecuadoraans voetballer
Marco Tenorio (1977), Ecuadoraans voetballer
Máximo Tenorio (1969), Ecuadoraans voetballer
Otilino Tenorio (1980), Ecuadoraans voetballer